CHLT peut signifier:

 CHLT-FM, une station de radio (107.7 FM Souvenirs Garantis) à Sherbrooke, Quebec, Canada
 CHLT-TV, (Télé 7) une chaîne de télévision du Groupe TVA à Sherbrooke, Quebec, Canada (anciennement diffusé canal 7)
 CITE-FM-1, une station de radio (102.7 FM Rock Détente) à Sherbrooke, Quebec, Canada, qui utilisait le nom CHLT-FM au début des années 1960.